SBI steht für:
 Eidgenössische Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
 Sächsisches Bauinstitut, Vorgänger des Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung
 Sächsisches Bildungsinstitut
 School of Business Informatics, Organisationseinheit der Virtual Global University
 Secure Border Initiative, ein Programm des Department of Homeland Security
 Selfboot Inducer, CD-Datenformat der Sega Dreamcast Homebrew-Scene
 Service Brake Intervention, eine ETCS-Bremskurve
 Services for Business IT Ruhr GmbH (SBI Ruhr)
 Skirvin-Breidbart-Index, siehe Breidbart-Index#Skirvin-Breidbart-Index (SBI, BI3)
 Stadtbrandinspektor in Bayern
 State Bank of India
 Studienbibliothek Irchel, siehe Hauptbibliothek Universität Zürich
 Suppression of Background Intensity, eine integrierte Schaltung für den PMD-Sensor zur Vergrößerung des Dynamikbereichs
 Subsidiary Body for Implementation, im Rahmen des Kyoto-Protokolls gegründete Nebenorganisation
 Süddeutsche Baumwolle-Industrie AG, später esbi Süddeutsche Baumwolle-Industrie AG
 Sozialistische Bodensee-Internationale
 State Bureau of Investigation, US-amerikanische Staatsstrafverfolgungsbehörden, siehe Liste der State Bureaus of Investigation
 Structural Bonding International, eine vom DVS getragene Fachmesse
 Sterol Biosynthesis Inhibitors, eine Gruppe der Fungizide
 Single Burning Item Test, Brandschutzklassenbestimmung nach EN 13823
 Sulcus bleeding index Sulkus Blutungsindex bei Zahnfleischerkrankungen
 Swiss Bond Index
 Flugplatz Sambailo (IATA-Code), Flugplatz von Koundara, Guinea
 S7 Airlines (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 der UNECE für Subingen (CH)
 Bahnhof Bierbach (DS100-Code)
 Birma-Katze (WCF-Code)

SBI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Bielski in der Woiwodschaft Schlesien

sbi steht für:
 Seti (Sprache) (ISO-639-3-Code), Torricelli-Sprache in Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 SBiH

Abkürzung